Sanrensei (: 三連星, : „Tři hvězdy v řadě“) je jedno z tradičních fuseki ve hře go.  Vyznačuje se typickým postavením černých kamenů na hvězdách. Bílého kameny jsou na hvězdách nebo bodech 3-4. Lze jej považovat za variantu základního zahájení nirenboši.

Literatura 
Eio Sakata: 7 základních druhů fuseki

Fuseki